Canale peut désigner :

Patronymes 
 Giuseppe Canale (1725-1802), graveur italien
 Joseph Canale (1921-1982), résistant français, Compagnon de la Libération
 Saverio Canale (1695-1773), cardinal italien

Toponymes

Canale : une ancienne piève du nord de la Corse dont le chef-lieu historique est Pietralba.
 Canale-di-Verde : une commune de l'est de la Corse, dans la piève de Verde.
 Pila-Canale : une commune du sud-ouest de la Corse, dans la piève d'Ornano.

Canale : une commune de la province de Coni dans le Piémont.
 Canale Monterano : commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme